Głuchołazy (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Nyski
 Głuchołazy (stad), een stad in bovenstaande gemeente